Herzing steht für:
 Herzing, deutscher Name der französischen Gemeinde Hertzing im Département Moselle

Herzing ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Herzing (1890–1971), deutscher Hochgebirgsmaler
 Jürgen Herzing (* 1960), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Minni Herzing (1883–1968), deutsche Blumenmalerin